Il doppio del torneo di tennis IPP Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tim Crichton e Jim Thomas che hanno battuto in finale Aleksandar Kitinov e Jack Waite 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tim Crichton /  Jim Thomas (Campioni)
 Aleksandar Kitinov /  Jack Waite (finale)

 Ota Fukárek /  Noam Okun (semifinali)
 Ben Ellwood /  Fredrik Loven (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Open 2001